Світлана Степанівна Самуляк ( 19 липня 2003) — українська важкоатлетка, Майстер спорту України міжнародного класу, бронзова призерка чемпіонату світу 2021 року.

Результати

Примітки

Посилання 
 IWF Bio

Українські важкоатлетки